Азербайджанская лошадь () — горная порода лошадей верхово-вьючного типа, с давних времён разводимых на территории Азербайджана.

Азербайджанские лошади отличаются долголетием, выносливостью, высокой работоспособностью, а также хорошо приспособлены к табунному содержанию. Конституция азербайджанских лошадей крепкая, сухая, темперамент — живой. Встречаются рыжая, серая, гнедая и др. масти азербайджанской лошади. Эту породу улучшают как разведением «в себе», так и прилитием крови арабской и терской пород.

Средние промеры 
 Высота в холке — 138 см.
 Косая длина туловища — 139 см.
 Обхват груди — 161 см.
 Обхват пясти — 18 см.
 Живая масса — 280—350 кг. Под вьюком 120—140 кг проходят 60—70 км в день.
 Максимальная грузоподъёмность — 3000—3200 кг.
 Средняя резвость двухлеток на дистанцию 1600 м — 2 мин 22,6 сек.

Типы 
Азербайджанская лошадь включает несколько типов, которые имеют свои особенности и называются по месту разведения; карабахские лошади, кубинские иноходцы, ширванские лошади и делибоз (улучшенный тип, разводимый в основном в Газахском районе Азербайджана, откуда и другое название делибозов — газахские лошади).

Карабахская лошадь 

Карабахская лошадь является горной верховой лошадью очень древнего происхождения. Выведена она в Нагорном Карабахе в XVIII веке и формировалась под влиянием древних иранских, туркменских, а затем арабских лошадей. Этот тип азербайджанской лошади оказал огромное влияние на верховое коневодство Юга России и некоторых стран Западной Европы (Польши, Франции). Среди Карабахских лошадей различают два типа: плотные, массивные, коротконогие лошади и более длинноногие лошади с облегчённым корпусом. Используют их в основном под седлом. Карабахские лошади выносливы в длинных переходах. Племенная работа с Карабахской лошадью велась некогда в Агдамском конном заводе Азербайджанской ССР.

Делибоз 

Делибозы — это порода горно-верховых вьючных лошадей, выведенных на территории Газахского, Агстафинского, Товузского районов Азербайджана. Эта порода была выведена в конце XVIII — начале XIX века путём скрещивания местных лошадей с некоторыми типами восточных пород лошадей, под влиянием карабахской породы. Характерной особенностью делибозов отмечается как их неуравновешенный темперамент, так и широкое распространение аллюра иноходи. Обладают хорошим здоровьем, долговечностью и плодовитостью. Нрав нервный и очень энергичный, положительной чертой является высокая резвость, отрицательными непостоянный характер и нервозность. При табунных условиях воспитания они заканчивают свой рост к 4—5 годам. Зиму лошади проводят на пастбищах, расположенных на 500 м выше уровня моря и характерных резко пересечённым рельефом и полупустынной растительностью с преобладанием полыней и солянок.

Кубинский иноходец 

Кубинский иноходец является местной породой, которая была распространена в XIX веке в Бакинском, Шемахинском и в особенности в Кубинском уездах (отсюда и название породы). Средняя высота в холке 136 см, косая длина туловища 136 см, обхват груди 157,2 см, а обхват пяти 17,6 см. Средняя резвость двухлеток на дистанцию 1600 м — 3 мин 25,4 с. В настоящее время кубинские иноходцы улучшаются путём скрещивания с арабской и терекской породами.

Мировое признание 
В 2006 году на Центральном московском ипподроме, где проходил забег на приз президента РФ, конь из Азербайджана, по кличке Эшкия пришёл к финишу первым, одновременно с Сателлитом, принадлежащим подмосковному конному заводу «Восход». В этом забеге участвовало 12 лошадей — 7 российских и 5 из стран СНГ.

Примечания

Литература 
 Книга о лошади, под ред. С. М. Будённого, т. 1, М., 1952.
 Азербайджанская Советская Энциклопедия. Том 1. Стр. 134. Азербайджанская лошадь.

Ссылки 
 
 

 
Породы лошадей